Ску́гарєв, Ску́гарева — прізвище.

Відомі носії:
 Скугарєв Вадим Костянтинович — радянський архітектор.
 Скугарєва Марина Вадимівна — українська художниця.